Klessing 

ist der Ortsname von:

 Klessing (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Klessing (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Klessing (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Klessing (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Klessing (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Klessing (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Klessing (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Klessing (Waffenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waffenbrunn, Landkreis Cham, Bayern
 Klessing (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern

und der Familienname von: 

 Nick Klessing (* 1998), deutscher Turner 

Siehe auch:

 Klessinger